Grato (cônsul em 280)
Valério Grato
Vécio Grato (cônsul em 250)

Desambiguação